Kinematografia
 Monster – amerykańsko-niemiecki film dramatyczny z 2003 roku
 Monster – południowokoreański serial telewizyjny z 2016 roku

 Muzyka
 Monster – album Herbiego Hancocka 
 Monster – album grupy Kiss
 Monster – album grupy Oomph!
 Monster – album grupy rapera Popka
 Monster – album grupy R.E.M.
 MONSTER – album grupy B’z
 Monster – singel rapera Kanye Westa
 Monster – singel grupy Paramore
 Monster – singel grupy Imagine Dragons
 Monster – singel Exo
 Monster – singel Lum!xa i Gabry'ego Ponte
 Monster – singel Shawna Mendesa i Justina Biebera

 Manga
 Monster – Manga autorstwa Naokiego Urasawy

 Technologia
 Landkreuzer P. 1500 Monster – projekt czołgu superciężkiego

 Inne
 Monster Energy – napój energetyzujący